Igny (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Igny (Essonne) – francuska gmina w regionie Île-de-France